Rainbow Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rainbow Township (North Dakota)
 Rainbow Township (South Dakota)